Thiim ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Thiim (* 1958), dänischer Rennfahrer
 Nicki Thiim (* 1989), dänischer Rennfahrer

Siehe auch:
 Thiem